Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der thailändischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der thailändische Fußballverband FAT wurde 1916 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 20. August 1948 gegen China statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Thailands aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und SOAM = Südostasienmeisterschaft
 AS = Asienspiele und SOAS = Südostasienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der thailändischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der thailändischen Mannschaft

1948 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die thailändische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 83 andere Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 43 der derzeit abzüglich des Thailands 46 Nationalmannschaften der AFC (keine Spiele gab es bisher gegen Guam, die Mongolei und die Nördlichen Marianen)
 12 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 3 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 2 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 2 der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 18 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 2 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt), die zuletzt der AFC angehörten
 eine Nationalmannschaft, die keinem der sechs Kontinentalverbände angehört

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (von 1956 bis April 2000) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Thailand
!